Sezóna nebo sezona je část roku, časový úsek příhodný pro nějakou činnost, časový úsek, ve kterém se něco koná.

Příklady: divadelní sezóna, dostihová sezóna, lázeňská sezóna, letní sezóna, lovecká sezóna, lyžařská sezóna, plesová sezóna, rybářská sezóna, sezóna dovolených, topná sezóna (v České republice trvá od srpna do května v závislosti na proměnách teplot), zimní sezóna.

V přeneseném významu mrtvá sezóna, okurková sezóna – (letní) období chudé na zajímavé události.

Odkazy

Reference 

Kalendář